

Polska 
 Międzyrzecz – miasto w Polsce, w województwie lubuskim
 Międzyrzecz – stacja kolejowa tamże
 Międzyrzecz – gmina miejsko-wiejska, powiat międzyrzecki, woj. lubuskie

Ukraina 
 Międzyrzecz – wieś na Ukrainie, w obwodzie rówieńskim, w rejonie ostrogskim
 Międzyrzecz − wieś na Ukrainie, w obwodzie rówieńskim, w rejonie korzeckim
 gmina Międzyrzec(z) – dawna gmina wiejska, powiat rówieński, woj. wołyńskie

Białoruś
 Międzyrzecz – wieś na Białorsi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie zelwieńskim
  Międzyrzecz – dawna gmina wiejska, powiat wołkowyski, woj. białostockie

Zobacz też 
 Powiat międzyrzecki
 Meżyricz
 Międzyrzec Podlaski